Эффе́кт Аскарья́на — когерентное радиоволновое черенковское излучение, вызываемое прохождением частиц с околосветовыми скоростями сквозь вещество.

Данное явление было предсказано в работе советского физика-теоретика Гургена Ашотовича Аскарьяна ещё в 1962 году, однако экспериментальное существование эффекта был подтверждено только в 2000 году, через 38 лет после предсказания.

На основании эффекта Аскарьяна с 2006 года в Антарктике работает  — детектор нейтрино, который регистрирует черенковское излучение от высокоэнергетических нейтрино проходящих сквозь лед.

Также используя эффекта Аскарьяна в некоторых экспериментах были попытки использовать Луну как большой детектор нейтрино.

Примечания 

Электромагнитные явления
Физические эффекты и явления